Ficin steht für:

 Ficain
 Marsilio Ficino